Sandkühler ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Sandkühler (* 1931), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Übersetzer
 Hans Jörg Sandkühler (* 1940), deutscher Philosoph und Professor
 Konrad Sandkühler (1886–1976), deutscher Philologe, Waldorflehrer und Anthroposoph
 Stefan Sandkühler (1920–2004), deutscher Medizin-Professor und Kunstmäzen
 Thomas Sandkühler (* 1962),  deutscher Historiker, Hochschullehrer und Autor